Достопримечательности Кольмара — дома, памятники архитектуры, парки, музеи и интересные места, которые расположены на территории французского города Кольмар.

Описание 
Город Кольмар популярное место среди туристов в связи с тем, что является одним из городов Винной дороги Эльзаса.

Музей Унтерлинден — одна из достопримечательностей города. Музей расположен на территории, на которой раньше находился комплекс зданий бывшего доминиканского монастыря. На первом этаже музея расположена экспозиция, которая посвящена религиозному искусству. Эти работы были созданы в период эпохи Возрождения и в период позднего Средневековья. На территории музея расположен Изенгеймский алтарь, который был создан в период с 1506 по 1515 год. Алтарь состоит из нескольких частей и они в музее Унтерлинден демонстрируются отдельно. Ещё один экспонат музея — эльзасский винный погреб, страсбургский фаянс, оружие, доспехи, предметы, которые относятся ко времени Французской революции.

Мезон-де-Тет — дом, который расположен в Кольмаре на улице Голов. Дом знаменит благодаря своему фасаду, который украшен 106 каменными скульптурами, среди которых есть головы животных и лица людей. Эти лица изображают разные эмоции — веселье, грусть, злость. В этом здании сейчас работает ресторан. Дом построен в стиле рейнского ренессанса.

Доминиканская церковь расположена на площади Доминиканцев. Витражи церкви созданы в XIV и XV веках. Доминиканская церковь работает ежедневно с 10 утра до 13 часов дня и с 15 часов до 18 часов. В церкви хранится знаменитая работа «Дева в беседке из роз». Эта работа считается единственной датированной работой Мартина Шонгаэура, которая дошла до нашего времени. На этой работе изображена закрытая беседка небольших размеров, которую окружают цветущие розы, и Мадонна, которая держит на руках дитя.

Церковь Сен-Мартен — церковь, которая расположена на территории Соборной площади. Местные жители часто называют её собором. У церкви есть уникальный шпиль, который крытый медью и выполнен в монгольском стиле. Церковь Сен-Мартен открыта с 8 до 18 часов дня.

Музей Бартольди — музей, расположенный на улице Купцов. В этом здании когда-то родился Фредерик Огюст Бартольди. Он автор «Бельфорского льва» и «Статуи Свободы». Музей Бартольди работает во все дни недели, кроме вторника, с 10 утра до 12 часов, и с 14:00 до 18:00. В январе и феврале закрыт.

Дом Пфистер — дом, построенный в 1537 году, известный в городе и за его пределами благодаря необычности архитектурных форм. Его отличают резные деревянные балконы, пирамидальная крыша, башня с наклонной лестницей, панели дома отличаются изяществом. Строителем дома стал шляпник Людовик Шерер. Строительными материалами, которые использовались для создания здания, стали дерево и камень. У дома длинная деревянная галерея и островерхая крыша. Фасад дома украшают фрески с библейскими сюжетами, лица святых и германских императоров. У дома есть двухэтажный угловой эркер с башней-генином.

Церковь Сен-Матье — протестантская церковь на улице Гранд-Рю, которую до 1937 года посещали и протестанты и католики. Ограждение хора — основная достопримечательность церкви. Церковь открыта с 10 до 12 и с 15 до 17 часов.

Музей игрушки — музей, в котором собрана коллекция игрушек и моделей поездов. Музей работает ежедневно, кроме вторников, с 10 часов утра до 12 часов дня и с 14 часов дня до 18 часов. Музей закрыт в январе и феврале, в июле и августе работает без перерывов.

Старая таможня — образец средневековой архитектуры, была построена в 1480 году. Сейчас в этом здании проходят выставки и концерты.

Мост Тюрен — мост, с территории которого открываются хорошие виды на реку.

Среди интересных мест, которые стоит посетить в французском Кольмаре — квартал Кожевников, берег реки Лош, набережная Рыбного Рынка, квартал Маленькая Венеция.

Примечания

Литература 
 
 
 

Кольмар